Милан Станковић може да се односи на:

 Милан Станковић (певач), српски поп-фолк певач
 Милан Станковић (фудбалер), српски фудбалер
 SevdahBABY, псеудоним музичара Милана Станковића